Лі́бшер () — прізвище.

Відомі носії 

 Том Лібшер (, нар. з серпня 1993, Дрезден) — німецький спортсмен-веслувальник, що спеціалізується на спринті.
 Карел Лібшер (24 лютого 1851, Прага — 20 квітня 1906) — чеський художник.
 Адольф Лібшер — чеський художник.